Чху () — корейське прізвище.

  — південнокорейська акторка.
  — південнокорейський актор.
 Чху Кьон Мі — південнокорейська біатлоністка.
  — південнокорейська акторка.
  — південнокорейський бейсболіст.
 Чху Ча Хьон — південнокорейська акторка.
  — південнокорейський кінорежисер.
  — південнокорейсько-канадійський актор та співак.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища